Becksmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Becksmann (1906–1986), deutscher Geologe und Paläontologe
 Rüdiger Becksmann (1939–2012), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Beckmann